| mål         = {{#expr:
 17 +
 17 +
 4}}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (4:e titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| föregående  = 
| följande    = 
}}
Sydasiatiska mästerskapet i fotboll 2005 var det 6:e Sydasiatiska mästerskapet och spelades i Pakistan. Mästerskapet vanns av  som tog sin fjärde mästerskapstitel då man i finalen besegrade  med 2–0.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor
 SAFF
 Rsssf.com

2005
Fotbollsåret 2005
2005 i Pakistan
Internationella sportevenemang i Pakistan